Stefano Maarten Seedorf est un footballeur néerlandais, né le  à Zaanstad. Il évolue au poste de milieu relayeur au Alecrim FC.

Stefano est le cousin de Clarence Seedorf, joueur de l'AC Milan.

Biographie

Palmarès 
  Ajax Amsterdam
 Champion des Pays-Bas en 2002.

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur néerlandais
Joueur de l'Ajax Amsterdam
Joueur du NAC Breda
Joueur du FC Groningue
Joueur de l'Apollon Limassol
Joueur du PAE Veria
Joueur du FC Den Bosch
Joueur de l'AC Monza
Naissance en avril 1982
Naissance à Zaanstad